|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Tianjin (officieel Tianjin Open) van 2015 vond plaats van 12 tot en met 18 oktober 2015 in de Chinese stad Tianjin. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelverdedigster Alison Riske was het zevende reekshoofd. Zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

De als eerste geplaatste Flavia Pennetta strandde al in de eerste ronde.

Het tweede reekshoofd, Agnieszka Radwańska uit Polen, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Montenegrijnse Danka Kovinić in twee sets. Radwańska wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Tianjin op haar naam te schrijven. Het was haar zestiende WTA-titel, de tweede van 2015. Zij won US$ 111.389 prijzen­geld op dit toernooi.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Alla Koedrjavtseva en Anastasia Rodionova hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het eerste reekshoofd, Han Xinyun en Martina Hingis, strandde in de eerste ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere finalistes Jurak/Melichar.

Het als tweede geplaatste Chinese duo Xu Yifan en Zheng Saisai won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Darija Jurak en Nicole Melichar in de match-tiebreak. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Xu had daarnaast twee eerdere dubbelspel­titels met andere partners; Zheng drie.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tianjin 2015
Tianjin